Il singolare del torneo di tennis Acura Classic 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Mary Pierce che ha battuto in finale Ai Sugiyama 6-0, 6-3.

Teste di serie 

Assente
 Svetlana Kuznecova (terzo turno)
 Elena Dement'eva (secondo turno)
 Nadia Petrova (secondo turno)
 Patty Schnyder (quarti di finale)
 Mary Pierce (campionessa)
 Kim Clijsters (quarti di finale)
 Vera Zvonarëva (secondo turno)

 Elena Lichovceva (terzo turno)
 Nathalie Dechy (terzo turno)
 Kim Clijsters (terzo turno)
 Tatiana Golovin (primo turno)
 Shinobu Asagoe (primo turno)
 Daniela Hantuchová (secondo turno)
 Flavia Pennetta (secondo turno)
 Dinara Safina (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Acura Classic 2005